Соревнования по полумарафону у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 10 июля 2016 года. Трасса была проложена по городским улицам, старт и финиш находились на площади Museumplein.

Бег на полумарафонскую дистанцию дебютировал в программе чемпионатов Европы. Из-за близости турнира по срокам к Олимпийским играм, чтобы дать возможность спортсменам восстановить силы, традиционный марафон был заменён на забег вдвое короче.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Старт забегу у женщин был дан 10 июля 2016 года в 09:30. В соревнованиях принимали участие 90 легкоатлеток из 28 стран, от одной команды допускалось до шести участниц. Забег проходил при тёплой погоде (+24 градуса, облачно). К середине дистанции лидирующую группу составляли итальянка Вероника Инглезе, Сара Морейра из Португалии и турчанка эфиопского происхождения Султан Хайдар. На отметке 15 км за победу продолжали бороться первые две из них, после чего Морейра смогла оторваться и финишировать на первом месте с комфортным преимуществом. Инглезе стала серебряным призёром, а ещё одна представительница Португалии Джессика Аугусту — бронзовым. Участница зимних лимпийских игр 2010 года в лыжных гонках Эва Врабцова-Нывльтова из Чехии заняла высокое восьмое место.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Командное первенство 
В зачёт Кубка Европы по полумарафону шли 3 лучших результата в команде.

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды, их время заключено в скобки

Примечания

Ссылки 
 

полумарафон